Kamoun est un patronyme porté notamment par :

 Farouk Kamoun (1946-), informaticien et universitaire tunisien ;
 Karim Kamoun (1986-), escrimeur tunisien ;
 Mahamat Kamoun (1961-), homme d'État centrafricain ;
 Rebai Wassim Kamoun (1989-), footballeur tunisien ;
 Sophie Kamoun (1967-), nageuse française ;
 Sophien Kamoun (1965-), biologiste, généticien, universitaire et chercheur tunisien.